Pokémon steht für:
 Pokémon, globale Unterhaltungsmarke mit Ursprung in Japan
 Pokémon (Anime), Anime unter der Marke
 Pokémon – Der Film, erster Spielfilm unter der Marke
 Pokémon-Sammelkartenspiel, Sammelkartenspiel unter der Marke
 Pokémon (Spieleserie), Reihe von Videospielen unter der Marke
 Liste der Pokémon, Liste der fiktiven Wesen, auf denen die Marke beruht

Pokémon ist außerdem Bestandteil der Namen von:
 The Pokémon Company, ein Unternehmen und Eigentümer der Marke

Pokemon steht für:
 Zbtb7, früher Pokemon („POK erythroid myeloid ontogenic factor“), krebsförderndes Protein in Wirbeltieren